Dragovac je lahko:
 Dragovac, Bojnik (Srbija)
 Dragovac, Požarevac (Srbija)